Valčić ist der Familienname folgender Personen:

 Asja Valčić (* 1967), kroatische Cellistin und Komponistin
 Josip Valčić (* 1984), kroatischer Handballspieler
 Nevenko Valčić (1933–2007), jugoslawischer Radsportler 
 Silvano Valčić (* 1988), kroatischer Radrennfahrer
 Tonči Valčić (* 1978), kroatischer Handballspieler